

Francia
Marsiglia – capoluogo della regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra (la più grande città della Francia meridionale)
Olympique Marsiglia – squadra di calcio della città di Marsiglia
Arrondissement di Marsiglia – arrondissement dipartimentale della Francia situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano
Arcidiocesi di Marsiglia – arcidiocesi della città
Metropolitana di Marsiglia – servizio metropolitano della città e i suoi dintorni
Aeroporto di Marsiglia-Provence – aeroporto del comune di Marignane
Abbazia di San Vittore (Marsiglia) – abbazia semi-distrutta durante la Rivoluzione francese
Ferrovia Marsiglia-Ventimiglia – ferrovia che collega la città a Ventimiglia in provincia di Imperia
Chiesa di San Vincenzo de' Paoli (Marsiglia) – chiesa sita nel quartiere Les Réformés
Cantoni di Marsiglia
Cattedrale di Marsiglia
Festival internazionale di Marsiglia – festival filmografico fondato nel 2002
Porto vecchio di Marsiglia – principale porto di Francia
Massalia – antica colonia
Assedio di Marsiglia – attacco alla città organizzato da Giulio Cesare
Sapone di Marsiglia – sapone originario della città derivato dal Sapone di Aleppo
Stemma di Marsiglia – simbolo della città

Italia
Marsiglia – località della frazione Calvari del comune di Davagna in provincia di Genova
Stadio di Corso Marsiglia – stadio della Juventus ai tempi del Regno d'Italia

Persone
Vittorio Marsiglia – attore teatrale italiano
Gerlando Marsiglia – pittore italiano
Visconti di Marsiglia – famiglia estinta nel 1216
Renato Marsiglia – ex arbitro di calcio brasiliano
Vittore di Marsiglia – ufficiale
Salviano di Marsiglia – scrittore
Folchetto di Marsiglia – vescovo
Pons di Marsiglia – membro dei Visconti di Marsiglia
Mickaël Marsiglia – ex calciatore francese
Gennadio di Marsiglia – prete cristiano del V secolo
Johnny Marsiglia – rapper italiano

Dipinti
Maria de' Medici a Marsiglia

Romanzi
Duri a Marsiglia
I misteri di Marsiglia